James Cunningham (-1709), botaniste britannique ;
 James Cunningham (1941-), homme politique britannique.